El Masters de Xangai 2016, oficialment conegut com a Shanghai Rolex Masters 2016, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries Masters 1000 de l'ATP. La vuitena edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'octubre del 2016 al Qi Zhong Tennis Center de Xangai, Xina.

El tennista escocès Andy Murray va guanyar per tercera ocasió a Xangai (2010 i 2011), el tretzè títol de categoria Masters de la seva carrera, i el sisè títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016